Мироносицкая улица (улица Равенства и Братства в 1921—1930-х гг., улица Дзержинского в 1930-х — 1993 гг.) — одна из центральных улиц Харькова, расположенная между Сумской и Пушкинской улицами. Мироносицкая начинается от улицы Жён Мироносиц и, продолжая направление улицы Гоголя, сливается с улицей Чернышевского у площади 1-го Мая. Своё название эта улица получила от Мироносицкой (Крестовоздвиженской) церкви, находившейся на пересечении улиц Сумской и Скрипника (была разрушена в 1930 году).

Памятники архитектуры

Дом Наркомата труда 
 построен в 1925 (по некоторым данным, в 1916) году; первоначально в нём располагался Наркомат труда. Его железобетонные монолитные фасады с кирпичным заполнением отдалённо напоминают мотивы народного украинского зодчества. После 1934 года и переведения Наркомата труда в Киев здесь располагался Харьковский областной обком партии. До вторжения России на Украину в 2022 году здесь находились экономический факультет и школа бизнеса ХНУ им. В. Каразина.  2022 года дом был разрушен российским обстрелом вместе с находящимся напротив зданием областного управления полиции (см. ниже).

Здание областного управления полиции и СБУ 

На противоположной стороне улицы находится монументальное пятиэтажное здание. Оно было сооружено в 1962 г. для харьковского комитета государственной безопасности УССР. Позже в нём располагались областное управление полиции и Служба безопасности Украины.

Дворец новорождённых 
На углу Мироносицкой улицы, 11, и улицы Гиршмана расположен небольшой особняк в стиле неоренессанса, построенный в конце XIX в. для профессора В. П. Бузескула. Позже здесь находился Дворец новорождённых.

Особняк Гиршмана 
На противоположном углу — бывший особняк врача-офтальмолога Л. Гиршмана (архитектор И. Гинш, 1879 год). В последующие годы здание надстроили на два этажа.

Здания в центральной части улицы 
Далее по обеим сторонам Мироносицкой находятся здания различного назначения, выполненные в разных стилевых формах. Дом по адресу Мироносицкая, 44 (архитекторы С. Тимошенко, П. Ширшов и П. Соколов; 1912—1914 гг.), построен в стиле модерн для предпринимателя Бойко. Оригинальный облик здания, над внутренней отделкой которого работали художники С. Васильковский и Н. Самокиш, изменён последующей надстройкой. В ином стиле выполнено здание АТС на углу улиц Мироносицкой и Иванова — оно сооружено в классическом варианте конструктивизма 1920-х годов.

Особняк профессора Михина 
На углу Мироносицкой и улицы Каразина расположен особняк в стиле модерн, принадлежавший профессору клиники акушерства и женских болезней Павлу Васильевичу Михину (построен в начале XX века).

Офтальмологическая клиника 
На пересечении Мироносицкой и улицы Олеся Гончара находится здание офтальмологической клиники Л. Гиршмана, построенное в 1911—1912 гг. в стиле модерн по проекту Л. Тервена.

Здание Женских медицинских курсов 
По адресу Мироносицкая, 92 располагается здание Женских медицинских курсов (ныне — учебный корпус Технического университета сельского хозяйства), возведённое в 1914 году по проекту академика архитектуры А. Бекетова.

Движение городского транспорта по Мироносицкой улице 
 Трамвай
 № 12 : Лесопарк — Южный вокзал — Новожаново
 № 22 : 602-й микрорайон — Лесопарк
 № 26 : Юго-Восточная (Плиточный завод) — Парк им. Горького
 Автобус:
 № 223э : Ст. м. «Пушкинская» — Пятихатки («БАМ»)
 № 291т : Ст. м. «Пушкинская» — ул. 23-го августа — Центральный рынок

См. также 
 Сумская улица (Харьков)
 Улица Жён Мироносиц
 Мироносицкая церковь (Харьков)

Примечания

Ссылки 

 Улица Мироносицкая и Чернышевская на guide.kharkov.ua
 Мироносицкая улица на карте Харькова

Улицы Харькова